
Le sigle CFC peut signifier :

Sciences et techniques 
 chlorofluorocarbure, une famille de gaz organiques composés d'atomes de chlore, de carbone et de fluor ;
 cubique à faces centrées, un type de cristal en empilement compact, en cristallographie ;

Sciences humaines et sociales 
  (en français, considération des conséquences futures), un trait de personnalité en psychologie ;

Culture et société

Administration et associations 
 Centre français d'exploitation du droit de copie ;
 certificat fédéral de capacité, un document remis après la réussite d'un apprentissage, en Suisse ;
 , une organisation des Nations unies basée aux Pays-Bas ;

Armées 
 congé de fin de campagne, congé de repos accordé à un soldat à l'issue d'une campagne militaire.

Finance 
 Casablanca Finance City (ou Casa Finance City), une place financière récemment crée au Maroc dans une zone franche à Casablanca pour attirer les entreprises étrangères ;

Sports 
 Canal Football Club, une émission footballistique diffusée en clair sur Canal+ depuis  ;
 Castres Football Club, un club de football de la ville de Castres ;
 Championnat de France des Circuits, un format regroupant les championnats majeurs de compétition automobile disputés en France ;
 Chaumont Football Club, un club de football de la ville de Chaumont dans la Haute-Marne ;
 Chelsea Football Club, un club de football du quartier de Chelsea à Londres ;
 Chemnitzer Fußballclub, un club de football de la ville de Chemnitz, Allemagne ;
 Club féminin de Carthage, un club féminin de volley-ball de la capitale de la Tunisie depuis 2011 ;

Transports 
 Chemins de fer du Calvados, un ancien réseau de chemin de fer secondaire français à voie étroite du Calvados ;
 Chemin de fer des Chanteraines, une ligne de chemin de fer touristique à voie métrique desservant le parc départemental des Chanteraines à Gennevilliers et Villeneuve-la-Garenne, dans le département des Hauts-de-Seine (92) ;
 Chemins de fer de la Corse, un réseau de chemin de fer secondaire français  à voie métrique ;
 Société des Chemins de fer du Centre, un ancien réseau de chemin de fer secondaire français à voie métrique ayant desservi des communes de l'Allier et de la Loire ;

Notes et références